Populace Finska činila v roce 2015 odhadem 5 477 359 lidí.

Hustota zalidnění činí ve Finsku 17 lidí na kilometr čtvereční. To z Finska dělá třetí nejřidčeji obydlenou zemi v Evropě, po Islandu a Norsku. Asi 85 % obyvatel žije ve městech, jeden milion lidí žije v Helsinkách a okolí. Na druhou stranu v Laponsku činí hustota zalidnění jen dva lidi na kilometr čtvereční.

Země je etnicky homogenní, dominantním etnikem jsou Finové. Oficiálními jazyky jsou finština a švédština, druhý z nich je mateřským jazykem asi pěti procent finské populace. Od třináctého do začátku devatenáctého století bylo Finsko součástí Švédska.

Náboženství 
Na konci roku 2013:
 Evangelíci (Luteráni) 75,3 %
 Pravoslavní 1,1 %
 jiné vyznání 1,4 %
 bez vyznání 22,1 %

Demografická statistika

Reference

Externí odkazy 
 

Údržba:Články s referencemi v nadpisech
Finsko
Finská společnost